Leon I., bizantski car, vladao 457. – 474.
 Lav I. papa
 Leon I., kralj Armenije